Boyz N Da Hood — дебютный студийный альбом группы Boyz N Da Hood, вышедший в 2005 году.

Первый сингл из альбома «Dem Boyz», продержался на высоких чартах несколько недель.

Список композиций 

Альбомы Boyz N Da Hood
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы Bad Boy Records
Альбомы, спродюсированные Drumma Boy